Aschersonia — рід грибів родини Clavicipitaceae. Назва вперше опублікована 1848 року.

Класифікація 
До роду Aschersonia відносять 90 видів:

Примітки

Джерела 
 Montagne, J.P.F.C. 1848. Sixième Centurie de plantes exotiques nouvelles. Décades I et II. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 10:106-136 - P.121

Роди грибів
Клавіціпітаєві